Елизаве́та Влади́мировна Кузю́рина (22 февраля 1915 — 12 января 2009) — советская актриса театра и кино.

Биография 
Елизавета Кузюрина родилась 22 февраля 1915 года в Москве в семье зубного врача. В 1923 году родители разошлись, и девочка осталась с мамой. В 1929 году окончила школу-семилетку, в 1932 году получила среднее техническое образование по специальности «слесарь-инструментальщик», в 1932-1933 годах работала контролёром-автоматчиком на Втором московском часовом заводе, училась на курсах медсестёр.

В 1935 году поступила на актёрские курсы при киностудии «Межрабпомфильм», но после преобразования студии в «Союздетфильм» в следующем году перевелась в актёрскую школу при студии «Мосфильм», которую и закончила в 1939 году (1940?), после чего была зачислена в штат «Мосфильма». Осенью 1941 года в связи с начавшейся войной вместе с «Мосфильмом» была эвакуирована в Алма-Ату, в 1943 году вернулась обратно. В 1944 году (1945?) принята в Театр-студию киноактёра (ныне — Государственный театр киноактёра).

С 1957 (1959?) по 1983 год работала на Киностудии имени М. Горького.

Последние годы прожила на даче в Подмосковье, опекаемая внуками. Скончалась на 94-м году жизни 12 января 2009 года там же, похоронена на Котляковском кладбище в Москве.

Личная жизнь 
Елизавета Кузюрина была замужем трижды:
 1939—1940. И.Э. Марон — главный инженер завода «Зоркий». Погиб на Финской войне.
 ?—?. Юрий Домогаров  — актёр. Брак продолжался недолго.
 1949(?)—1970. Александр Дмитриевич Андреев — писатель, сценарист. Смерть мужа.
 Сын Игорь, род. в 1960-х, ум. в 1980-х.
 Два или более внуков.

Фильмография 

  — Минин и Пожарский — Прасковья Варфоломеевна, жена князя Пожарского
  — На путях (к/м) — Маша
 1941 — Суворов — баба с детишками (в титрах не указана)
 1941 — Боевой киносборник № 3 (в новелле «Антоша Рыбкин»)
 1941 — Боевой киносборник № 4 (в новелле «Патриотка»)
 1941 — Боевой киносборник № 6 (в новелле «Пир в Жирмунке») — воспитательница в детсаде 1941 — Дело Артамоновых — девушка на свадьбе (в титрах не указана)
  — Антоша Рыбкин (эпизод)
 1942 — Котовский — жена Френзовеску
  — Воздушный извозчик — поклонница Светловидова, девушка в очках (в титрах не указана)
 1943 — Она защищает Родину — военврач
  — Родные поля — Манефа
  — Кубанские казаки — колхозница (в титрах не указана)
 1950 — Смелые люди — молочница (в титрах не указана)
  — Кавалер Золотой Звезды — колхозница (в титрах не указана)
  — Сельский врач — гостья на свадьбе (в титрах не указана)
  — Есть такой парень — Надежда Павловна
 1956 — Крутые Горки — Крышкина
 1956 — Первые радости — сваха (в титрах не указана)
  — Берёзы в степи — Настасья  — Звёздный мальчик — жена Дровосека 1958 — На графских развалинах — соседка Бабушкиных, хозяйка кур 1958 — Стучись в любую дверь (эпизод)
  — Жизнь прошла мимо — Матрёна Прохоровна 1959 — Верные сердца
  — Прыжок на заре — Елизавета Дмитриевна 1961 — Евдокия (эпизод, в титрах не указана)
  — Вступление — пассажирка в поезде (в титрах не указана)
  — Председатель — Мотя Постникова  — Одиночество — Прасковья Сторожева  — Путешественник с багажом (эпизод)
  — Служили два товарища — дама в гостинице (в титрах не указана)
  — Каждый вечер в одиннадцать — начальница машинописного бюро (в титрах не указана)
  — Варвара-краса, длинная коса — мамка 1970 — Ночной звонок — соседка 1970 — Трое
 1970 — Переступи порог — мать одного из десятиклассников
  — Седьмое небо — экскурсантка (в титрах не указана)
  — Сибирячка — женщина в поезде
 1973 — Ищу человека — воспитательница
  — Ни слова о футболе — директор школы
  — Фронт без флангов — беженка (в титрах не указана)
 1975 — Невеста с севера — дежурная в гостинице
  — Когда наступает сентябрь — соседка на балконе
  — Тимур и его команда (эпизод)
  — И это всё о нём — Василиса Дмитриевна, официантка
 1978 — И снова Анискин — Василиса, деревенская женщина
 1978 — Последняя двойка (эпизод)
  — Кузнечик — Муся
 1979 — Поэма о крыльях — домоуправ
  — Город принял — соседка-свидетельница
 1980 — С любимыми не расставайтесь (эпизод, в титрах не указана)
 1980 — Петровка, 38 — жена Прохора
 1980 — Полёт с космонавтом — доярка
  — На чужом празднике — тётя Лиза

После завершения кинокарьеры
  — Кин-дза-дза! — шансонетка в фильме «Котовский» (1942) в телевизоре в квартире Машкова

Озвучивание 
  — Не та, так эта — Сенем (роль Б. Шекинской)
  — Эхо — хозяйка (роль М. Клетниеце)
  — Колокольчик (к/м) — жена Мамеда (роль С. Меджидовой)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ruskino.ru
 Профиль на сайте tremasov.ucoz.ru
 Елизавета Кузюрина на сайте Rotten Tomatoes
 Елизавета Кузюрина на сайте allmovie.com

Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Умершие в Московской области
Похороненные на Котляковском кладбище